Змагання з індивідуальних гонок  в рамках Кубка світу з біатлону серед чоловіків розпочалися  2 грудня 2010 в Естерсунді. Остання гонка заліку відбулася в рамках чемпіонату світу в Ханти-Мансійську 8 березня 2011. Володарем малого кришталевого глобусу сезону 2009-10 був австрієць Крістоф Зуманн.

Формат
Індивідуальна гонка проводиться на дистанції 20 км з чотирма стрільбами. Це історично перша дисципліна в біатлоні. Спортсмени стріляють лежачи, стоячи, лежачи, стоячи. На кожній стрільбі біатлоніст повинен влучити у 5 мішеней. За кожен хибний вистріл їх штрафують, додаючи 1 хвилину до часу. Гонка проводиться з роздільним стартом, через 30 секунд.

Призери сезону 2009-10

Переможці та призери етапів

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎